Салкуца има више значења:

 Салкуца (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Салкуца (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Салкуца (Калопару), насеље у округу Долж у Румунији
 Салкуца (Салкуца), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Салкуца (Долж), општина у округу Долж у Румунији